Dzerzhinskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Dziarzjynskі rajon, distrikt, Minsks voblast,

Kazakstan 

 Dzerzhinskiy Rayon (region i Kazakstan), Sydkazakstan, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar